Le terme ligne 450 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne Ligne 450 du tramway du Centre en Belgique

Voies ferrées 
 Ligne 450 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

450